

Населені пункти та їхні частини

 Брохоцин — село в гміні Цепловоди Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Брохоцин — село в гміні Загродно Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Брохоцин — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Брохоцин — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Брохоцин — село в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Брохоцин — частина села Ґрадзаново-Косьцельне в гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки